Giba kan syfta på:
 Giba, Sydsardinien – en kommun i Italien
 Giba (volleybollspelare) – en brasiliansk volleybollspelare